Печенежское поле:
 Печенежское поле (ландшафтный парк) — региональный ландшафтный парк в Печенежском районе Харьковской области Украины.
 Печенежское поле (фестиваль) — ежегодный этническо-художественный фестиваль на Украине.
 Печенежское поле — историческое название населённого пункта на территории Печенежского района.